Ю́рий Во́ронов:
 Воронов, Юрий Александрович (род. 1956) — художник-график, член-корреспондент РАХ.
 
 Воронов, Юрий Петрович (1929—1993) — советский и российский поэт, журналист.
 Воронов, Юрий Феодосиевич (род. 1929) — советский и украинский металлург.